Альгваси́л (альгвазил, алгвазил) (, от  — чиновник, визирь) — в Испании младшее должностное лицо, ответственное за выполнение приказов суда и трибуналов, в соответствии с законодательством.

В Средневековой Испании альгвасилы подчинялись алькайду и выполняли функцию полицейских. Альгвасилы избирались городским советом, обычно, на один год, но после выборов должность переходила в их собственность, которую они (или их наследники) могли перепродать.

В период испанской инквизиции существовала почётная и уважаемая должность «великий альгвасил» — судебный пристав в верховном совете инквизиции.

См. также 
 Коррехидор
 Алкайд
 Мэрин
 Городовой
 Констебль
 Пристав
 Шериф
 Бейлиф

Ссылки 

 

История Испании
Должности